Цистерна Феодо́сия (; ) — древнее подземное водохранилище Константинополя. Расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет между древними форумом Константина и ипподромом по соседству с цистерной Филоксена. Вход расположен на .

Данное водохранилище было построено в период правления византийского императора Феодосия II (пр. 408—450) между 428 и 443 годами. Существует предположение, что строительство цистерны было инициировано сестрой императора Пульхерией, исполнявшей обязанности регента при своём малолетнем брате в 414—421 годах.

Вода, поступавшая в цистерну Феодосия по акведуку Валента, направлялась в Нимфеум, Термы Зевксиппа, Большой дворец и многочисленные фонтаны. Возможно, цистерна Феодосия даже соединялась с соседней цистерной Филоксена.

Цистерна имеет форму прямоугольника размерами 45×25 м, её объём — около 11 250 м³. Крышу водохранилища поддерживают 32 монолитные мраморные колонны, опоясанные железными скобами. Стоит отметить, что все они в точности одинаковы и имеют высоту 9 м. А вот капители, напротив, разнятся: часть их выполнена в коринфском ордере, часть — в дорическом. Этот факт говорит о том, что строительные работы в цистерне велись в разные для империи времена, при избытке и недостатке материалов.

Цистерна Феодосия была отреставрирована и открыта для посещения в 2018 году. Сейчас это музей, объект охраны ЮНЕСКО. Наверху располагается бывшее здание мэрии округа Эминёню (административно вошедшего в район Фатих). Городские власти планируют разбить здесь парк. По состоянию на март 2019 года над цистерной построен павильон с входом в неё, сама цистерна открыта для посетителей.

См. также 
 Цистерна Базилика
 Список древнеримских цистерн

Примечания

Литература 
 Иванов С. А. В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям. — М.: Вокруг света, 2011. — ISBN 978-5-98652-382-8

Архитектура Византии
Резервуары чистой воды
Здания и сооружения Стамбула
Появились в V веке
Цистерны Константинополя
Древнеримские цистерны